A Escola de Ciências Aeronáuticas pertence ao Grupo Lusófona e está inserida na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

A licenciatura oferecida por esta escola proporciona a formação de profissionais para a construção de uma carreira aliciante e promissora em diversas áreas associadas aos sectores de aviação e transporte aéreo.

A Escola de Ciências Aeronáuticas assegura também uma formação técnica superior centrada num modelo ligado à realidade empresarial do sector do Transporte Aéreo/Aviação Civil.

Licenciatura (1º Ciclo) 
 Ciências Aeronáuticas

MBA 
 Gestão do Transporte Aéreo/Aviação Civil

Ligações externas 
 
 

Universidade Lusófona